«Сид и Нэнси» () — британский биографический фильм 1986 года режиссёра Алекса Кокса. Главные роли сыграли Гэри Олдмен и Хлоя Уэбб. В фильме рассказывается о жизни Сида Вишеса, бас-гитариста панк-рок группы «Sex Pistols», и его разрушительных отношениях с подругой Нэнси Спанджен. Во второстепенных ролях снялись , Ксандер Беркли и Кортни Лав.

Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в мае 1986 года, а в прокат в США он вышел 7 ноября того же года. Хотя фильм не окупился в прокате, он был положительно воспринят большинством критиков и завоевал несколько наград.

Сюжет 
12 октября 1978 года полицию вызывают в отель «Челси» в Нью-Йорке, где найдена мёртвой Нэнси Спанджен. Ее бойфренд, басист группы «Sex Pistols» Сид Вишес, взят под стражу. Подруга Нэнси Гретхен оплакивает её, пока парамедики выносят труп. Сида отвозят в полицейский участок и просят рассказать о случившемся. Сид заметно волнуется и не может говорить.

Чуть больше года назад, в 1977 году, близкие друзья и участники группы Сид и Джонни Роттен знакомятся с Нэнси, сидящей на героине групи из Америки, которая приехала в Лондон, чтобы переспать с «Sex Pistols». Сид сначала отвергает её ввиду очевидности её намерений, но начинает встречаться с ней, когда её отвергают коллеги-панки. Они быстро сближаются на почве употребления героина, и подразумевается, что именно Нэнси познакомила Сида с этим наркотиком.

Сид и Нэнси влюбляются друг в друга, но их саморазрушительные отношения, подпитываемые наркотиками, разрушают отношения Сида с остальными членами группы. Нэнси расстраивается, когда Сид отправляется в месячное турне по Америке без неё. Турне становится катастрофой: Сид сходит с ума, часто напивается или принимает метамфетамин, а также проявляет физическую жестокость. Фиби, подруга и гастрольный менеджер Сида, безуспешно пытается помочь ему бросить пить. Тем временем Нэнси остается в Лондоне и живет у своей подруги Линды. Хотя несколько друзей и знакомых Сида предупреждают его о разрушительном влиянии Нэнси на его жизнь, Сид упорно игнорирует эти предупреждения. 17 января 1978 года, в разгар американского турне группы, группа распадается.

Сид воссоединяется с Нэнси в Нью-Йорке и пытается начать сольную карьеру, а Нэнси выступает в качестве его менеджера. Они посещают Париж, чтобы сделать записи, но поездка оказывается безрезультатной. В музыкальной индустрии Сида воспринимают как неудачника, и он с Нэнси всё глубже погружается в героиновую зависимость; Нэнси также начинает страдать от тяжелой депрессии, и в конце концов пара договариваются совершить двойное самоубийство. Нэнси привозит Сида в Филадельфию, чтобы познакомить со своей семьёй, которая в ужасе от безрассудного поведения и физического состояния пары. Сид и Нэнси возвращаются в Нью-Йорк и поселяются в отеле «Челси», где принимают опиаты, поставляемых им наркодилером Бауэри Снаксом.

Их роман заканчивается трагически: во время ссоры Сид объявляет о своих планах прекратить употребление героина и вернуться к друзьям в Англию, чтобы начать жизнь заново, а Нэнси умоляет его убить её. Она нападает на него, и они ссорятся в наркотическом опьянении, в результате чего он, видимо, наносит ей удар ножом. Сид и Нэнси отключаются; позже Нэнси просыпается и, спотыкаясь, идет в ванную, где падает и умирает. Сида выпускают из полицейского участка под залог. После того как Сид забредает в пиццерию и съедает пиццу, несколько беспризорников уговаривают его потанцевать с ними. Появляется такси, которое забирает Сида, и он верит, что на заднем сиденье находится живая Нэнси. Они обнимаются и целуются, уезжая в такси.

В постскриптуме сообщается, что Сид Вишес умер от передозировки героина 2 февраля 1979 года.

В ролях 
 Гэри Олдмен — Сид Вишес
 Хлоя Уэбб — Нэнси Спанджен
 Дэвид Хэйман — Малькольм Макларен
 Дебби Бишоп — Фиби
 Эндрю Скофилд — Джонни Роттен
 Ксандер Беркли — Боуэри Снакс
 Перри Бенсон — Пол Кук
 Тони Лондон — Стив Джонс
 Кортни Лав — Гретхен
 Энн Лэмбтон — Линда
 Кэти Бёрк — Бренда Уиндзор
 Джули Сент-Клэр — Панкетт
 Виктория Хэрвуд — Хермион

Съёмки 
Мать Сида Энн Беверли сначала пыталась противодействовать съёмкам фильма, но после встречи с режиссёром Алексом Коксом решила помочь. Она дала Олдмену на время съёмок металлическую цепь с замком, которую Сид носил на шее.

Чтобы играть истощённого Вишеса, Гэри Олдмен сел на строгую диету и похудел настолько, что однажды даже был ненадолго госпитализирован из-за истощения. Некоторые песни в фильме (My Way, I Wanna Be Your Dog) актёр исполнил самостоятельно.

Кортни Лав проходила печально известное прослушивание, которое было запечатлено на видео и в котором она восклицала: «Я Нэнси Спанджен». Алекс Кокс был впечатлён пробами Кортни, но сказал, что спонсоры фильма настаивают на опытной исполнительнице главной роли. Кортни была отдана относительно незначительная роль Гретхен (специально написанная режиссёром роль), одной из подруг-наркоманок Сида и Нэнси в Нью-Йорке. Заслуживает внимания тот факт, что Кортни была в браке с Куртом Кобейном, их история отчасти схожа с историей Сида и Нэнси.

В автобиографии 2007 года Слэш (Сол Хадсон), гитарист группы Guns 'N' Roses, рассказывал, что на кастинге к фильму режиссёр нанял всех пятерых членов группы Guns 'N' Roses в качестве массовки для сцены в клубе, причем позвали их всех порознь, без оповещения о том, что вся группа будет на кастинге. Сол рассказывал: «Все мы пришли в первый день кастинга, видя друг друга, приходили в недоумение, например: „Привет… А ты здесь что делаешь?“». Однако Слэш был единственным из группы, кто продолжил участие в съёмках.

Хлоя Уэбб и Гэри Олдмен много импровизировали в фильме, но основой их диалогов являлись интервью и другие видеоматериалы Сида и Нэнси. Сцена с ножом, однако, была основана исключительно на догадках. Кокс рассказывал «New Musical Express»: «Мы хотели сделать фильм не только о Сиде Вишесе и панк-роке, но и о борьбе с наркотиками, это было заявление, чтобы показать деградацию, постигшую разных людей, совсем не гламурную».

В съёмках фильма участвовали известные музыканты, такие как Игги Поп, Circle Jerks и Эдвард Тюдор-Пол из Tenpole Tudor. В фильме звучит оригинальная музыка Pray for Rain, Джо Страммера и The Pogues.

Фильм был раскритикован в США за то, что в нём содержатся сцены употребления наркотиков, насилия, секса, нецензурная лексика и демонстрация обнаженного тела.

Первоначальным названием фильма было «Love Kills» («Любовь убивает»).

Отзывы 
Фильм получил в целом положительные отзывы критиков. По рецензиям, собранным из различных публикаций на популярном сайте Rotten Tomatoes, фильм имеет общий рейтинг 90 %. Известный американский кинокритик Роджер Эберт дал фильму «Сид и Нэнси» четыре из четырёх в своей колонке в «The Chicago Sun-Times», написав, что Кокс и его команда «осуществили ловкий трюк, создав фильм, полный шума и ярости и рассказав очень детально историю, словно бы из самого её центра». В последующей статье о Гэри Олдмене Эберт описал фильм «Сид и Нэнси» как панковскую «Ромео и Джульетту».

Лесли Халливел негативно отнёсся к фильму: «Я бы сказал, что некоторые фрагменты стимулирующие, но в основном это всё отвратительно. Соглашусь, что этот фильм является примером социального дна, которое было уменьшено». Он также процитировал строки из рецензии, которые появились в журнале «Sight & Sound»: «Этот фильм является одним большим спектаклем о наркотиках, унижении и смерти, так торжественно преподнесённых, что совершенно не соответствует моральным ценностям».

В своей книге «Сид Вишес — звезда рок-н-ролла» Малколм Батт описывает Уэбб, сыгравшую Спанджен, так: «интенсивно, мощно, и самое важное, что очень правдоподобно». По мнению Uncut Magazine (февраль 2007, выпуск № 117) Гэри Олдмен занял 8 позицию в рейтинге «10 лучших актеров в rockin' роли». Олдмен в роли Сид Вишеса был описан как «чрезвычайно сочувствующее чтение номинальной главы панка, как потерянный и изумлённый взрослый ребёнок». И наоборот, Эндрю Скофилд занял первое место в рейтинге «10 худших участников Rockin' ролей», сыграв Джонни Роттена как «совершенно не похожий ни внешне, ни по поведению отстойник». Некоторым критикам очень не понравилось, как Джонни изобразили на экране: «Люди имеют неправильное представление о Роттене — в этом фильме Алекса Кокса он выглядит как придурок. Он зол на него, в результате чего он выглядит идиотом… Джон обладает фантастическим остроумием, а не чёрным чувством юмора».

Реакция Джона Лайдона 

Джон Лайдон, более известный как вокалист «Sex Pistols» Джонни Роттен, прокомментировал фильм в автобиографии 1994 года «Роттен: ирландцам, неграм и собакам вход воспрещён»:

Однако стоит отметить, что Страммер только встретился с Алексом Коксом впервые после завершения фильма, в стороне. Встреча пары вовлекала обсуждение над саундтреком к фильму, а не сценарию фильма. Важно помнить, что Лайдон всего лишь сделал предположение.

В более позднем интервью Роттену был задан вопрос: «Верно ли что-нибудь в фильме?», на который он ответил: «Возможно, имя Сида». Алекс Кокс утверждал, что ненависть Джонни к кинофильму была понятна, учитывая, что она была основана на инциденте с его жизнью и центрируется вокруг одного из его друзей. Другие участники группы были гораздо менее откровенны о кинофильме, чем Роттен, хотя он утверждал, что Пол Кук был расстроен по поводу фильма больше, чем он.

Саундтрек 
Официальный сборник саундтреков не содержит песни Sex Pistols или Сида Вишеса. Однако Гэри Олдмен исполнил несколько песен с той аранжировкой, которую Сид использовал на своих концертах.

Награды и номинации

Награды 
 1986 Кинофестиваль в Сан-Паулу
 Приз критиков — Алекс Кокс

Номинации 
 1987 Премия BAFTA
 Лучший грим — Питер Фрэмптон

Примечания

Ссылки 
 Сид и Нэнси на GaryOldman.info
 Сид и Нэнси Страница на сайте Алекса Кокса
 Criterion Collection essay by Jon Savage

Фильмы-драмы Великобритании
Фильмы-биографии Великобритании
Исторические фильмы о 1970-х годах
Фильмы о рок-музыке
Фильмы Алекса Кокса
Фильмы о панк-культуре